Винцас Казевич (Казьевич) Адомавичюс (1912—1973) — председатель колхоза им. Черняховского Капсукского района Литовской ССР, Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Родился 22 апреля (5 мая) 1912 года. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 г. Окончил Литовскую сельскохозяйственную академию (1967).

В 1940—1947 служил в советской армии.

В 1947—1950 зав. сельхозотделом Капсукского РК КПЛ.

С 1950 года председатель колхоза им. Черняховского Капсукского района.
В 1967 году в его колхозе в расчёте на 100 га сельхозугодий получено 943 ц молока и 246 ц мяса, урожайность зерновых составила 36 ц/га.

Герой Социалистического Труда (1958). Награждён двумя орденами Ленина (1958, 1966), медалями.

Депутат Верховного Совета СССР 6-7-го созывов. Делегат XX съезда КПСС.

Умер 19 января 1973 г.

Источники 
 
 Сельскохозяйственная энциклопедия, т. 1. 1969.
 Vincas Adomavičius. [LTSR nusip. ž. ū. darbuotojas, buv. Černiachovskio kolūkio pirmininkas. Kapsuko raj. 1912 IV 22—1973 I 19. Nekrologas.]

Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Политики Литовской ССР
Делегаты XX съезда КПСС
Председатели колхозов